Зал славы научной фантастики и фэнтези () — награда за деятельность и произведения в жанре научной фантастики или фэнтези.

Под произведениями понимаются не только литературные работы, но и работы в жанре кино, телевидения и т. п. Присуждается ежегодно с 1996 года как ныне живущим авторам, так и посмертно. С 2004 года процесс присуждения регулируется сотрудниками  (Сиэтл, штат Вашингтон, США).

Список лауреатов 
 1996: Уильямсон, Джек; Вогт, Альфред ван; Кэмпбелл, Джон Вуд; Гернсбек, Хьюго
 1997: Нортон, Андре; Кларк, Артур Чарльз; Уэллс, Герберт Джордж; Азимов, Айзек
 1998: Хол Клемент; Пол, Фредерик; Мур, Кэтрин Люсиль; Хайнлайн, Роберт
 1999: Брэдбери, Рэй; Силверберг, Роберт; Верн, Жюль; Меррит, Абрахам
 2000: Андерсон, Пол Уильям; Диксон, Гордон; Старджон, Теодор; Рассел, Эрик Фрэнк
 2001: Вэнс, Джек; Ле Гуин, Урсула Крёбер; Бестер, Альфред; Лейбер, Фриц
 2002: Дилэни, Сэмюэль; Муркок, Майкл; Блиш, Джеймс; 
 2003: ; Вильгельм, Кейт; Найт, Деймон; Берроуз, Эдгар Райс
 2004: Олдис, Брайан; Гарри Гаррисон; Шелли, Мэри; Смит, Эдвард Элмер
 2005: Спилберг, Стивен; Дик, Филип Киндред; Боунстелл, Чесли; Харрихаузен, Рэй
 2006: Лукас, Джордж; Герберт, Фрэнк; Фрис, Фрэнк Келли; Маккефри, Энн
 2007: ; Родденберри, Джин; Скотт, Ридли; Вулф, Джин
 2008:  и ; Гибсон, Уильям; ; Серлинг, Род
 2009: ; Уэлан, Майкл; Пауль, Фрэнк Рудольф; Уиллис, Конни
 2010: Батлер, Октавия; Мэтисон, Ричард; ; Желязны, Роджер
 2011: ; Дозуа, Гарднер; Эллисон, Харлан; Жиро, Жан
 2012: Холдеман, Джо; Джеймс Типтри-младший; Кэмерон, Джеймс; Финлэй, Вёрджил
 2013: Гигер, Ханс Рудольф; ; Расс, Джоанна; Боуи, Дэвид; Толкин, Джон Рональд Руэл
 2014: Фразетта, Фрэнк; Миядзаки, Хаяо; Брэкетт, Ли; Стэплдон, Олаф; Кубрик, Стэнли
 2015: Ганн, Джеймс Эдвин; Мельес, Жорж; ; Воннегут, Курт; 
 2016: Лавкравт, Говард Филлипс

Примечания

Ссылки 
 Сайт премии
 Описание премии на сайте Лаборатория Фантастики

Литературные премии
Премии фантастам
Списки лауреатов премий
Награды, появившиеся в 1996 году